Den Familiennamen Ernert tragen:

 Petra Ernert, deutsche Eis- und Rollkunstläuferin
 Jörg Ernert (* 1974), deutscher Künstler